Coopers (brouwerij), Australische brouwerij
 Coopers Crossing, Australische plaats zie Minyip
 Coopers Town, de hoofdstad van het eiland Great Abaco

Nederzettingen in de Verenigde Staten:
 Coopers (Georgia)
 Coopers (Louisiana)
 Coopers (West Virginia)

Zie ook
Cooper (doorverwijspagina)